Юзвович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Юзвович, Анджей (род. 1965) — польский прелат и ватиканский дипломат.
 Юзвович, Дмитрий Александрович (род. 1989) — белорусский футболист, играющий на позиции нападающего.